

Persone 
 Otto Rossbach (1858-1931) – archeologo, filologo e numismatico tedesco
 Gerhard Roßbach (1893-1967)  – attivista politico, fondatore e comandante del Freikorps Roßbach
 Einar Rossbach (1964) – calciatore norvegese
 Sondre Rossbach (1996) – calciatore norvegese

Geografia

Austria 
 Roßbach – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Germania

Comuni 
 Roßbach – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Roßbach – comune nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Roßbach – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)

Ex comuni e frazioni 
 Roßbach – ex comune ora frazione di Biebergemünd, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Roßbach – ex comune ora frazione di Bischoffen, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Roßbach – ex comune ora frazione di Braunsbedra, città nel circondario della Saale (Sassonia-Anhalt)
 Roßbach – ex comune ora frazione di Erbach, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Roßbach – ex comune ora frazione di Hünfeld, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Roßbach – ex comune ora frazione di Leidersbach, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Roßbach – ex comune ora frazione di Naumburg, città nel circondario del Burgenland (Sassonia-Anhalt)
 Roßbach – ex comune ora frazione di Witzenhausen, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Roßbach – ex comune ora frazione di Wolfstein, città nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)

Repubblica Ceca 
 Roßbach – antico nome tedesco di Hranice, città nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)

Storia 
 Battaglia di Roßbach – battaglia combattuta a Roßbach nell'ambito della Guerra dei sette anni (1757)
 Freikorps Roßbach – corpo militare di volontari tedesco (1919-1933)

Pagine correlate 
 Oberroßbach – comune tedesco nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Rosbach vor der Höhe – città tedesca nel distretto di Darmstadt (Assia)